Umsturzgesetz bezeichnet drei gegen sozialdemokratische Parteien gerichtete, aber nicht verabschiedete Gesetzesvorlagen:

 Umsturzgesetz (Deutschland), eine deutsche Gesetzesvorlage von 1894
 Lex Häberlin I und II, zwei eidgenössische Gesetzesvorlagen von 1922 bzw. 1934